Пётр Ваксмут:
 Ваксмут, Пётр Петрович — подполковник, начальник Казанского военного училища в 1865 году.
 Ваксмут, Пётр Яковлевич — Кавалер ордена Святого Георгия IV класса; подполковник; № 3717; 26 ноября 1823.